Матюшина — женская форма фамилии Матюшин и топоним:

Топоним 
 Матюшина — река в России, левый приток Дона.
 Матюшина — деревня, городской округ Верхотурский, Свердловская область, Россия

Фамилия